Dali (kinesiska: 大历, 大历镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 160 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är 5835. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Fujian
WP:Projekt Kina